Plaatsen
Blainville (Canada), een stad in Canada
Blainville-Crevon, een gemeente in Frankrijk
Blainville-sur-l'Eau, een gemeente in Frankrijk
Blainville-sur-Mer, een gemeente in Frankrijk
Blainville-sur-Orne, een gemeente in Frankrijk

Personen
Henri Marie Ducrotay de Blainville, een Franse zoöloog
Pierre Joseph Céloron de Blainville, een Franse militair en ontdekkingsreiziger
Charles-Henri de Blainville, een Franse componist

Overig
A.S. Blainville, een Canadese voetbalclub